rybaki – rodzina nietoperzy

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 30, w tym 15 podstawowych

 Rybaki – kolonia wsi Szczuka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Brodnica
 Rybaki – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Wilków 
 Rybaki – wieś w woj. lubelskim w pow. ryckim, w gminie Kłoczew 
 Rybaki – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Maszewo 
 Rybaki – przysiółek wsi Prusicko w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica
 Rybaki – przysiółek wsi Zegrze Południowe w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Nieporęt
 Rybaki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słubice 
 Rybaki – część wsi Rytele-Olechny w woj. mazowieckim, w pow. sokołowski, w gminie Ceranów
 Rybaki – część wsi Kamieńczyk w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Wyszków
  Rybaki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże 
 Rybaki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo 
 Rybaki – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew 
 Rybaki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Miastkowo 
 Rybaki – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Mońki 
 Rybaki – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Somonino 
 Rybaki – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna 
 Rybaki – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Subkowy 
 Rybaki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Stawiguda
 Rybaki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Małdyty
 Rybaki – nieofic. przysiółek wsi Komorowo Żuławskie  w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Elbląg
 Rybaki – część wsi Radolina w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Golina
 Rybaki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Recz

Inne 
 Rybaki – nieoficjalna nazwa części miasta Żagań
 Rybaki – miasto w obwodzie kaliningradzkim w Rosji
 Rybaki – historyczna dzielnica Wilna
 Rybaki – ulica z Warszawie
 Rybaki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Mosty
 Rybaki – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Gniezno
 Rybaki – część osiedla Roś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Roś
 Rybaki – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.